Übereinkunft steht für
 Abkommen
 Vereinbarung
 Konvention
 Kompromiss

im Besonderen für historische Übereinkünfte:
 Berner Übereinkunft
 Wiener Übereinkunft
 Gnesener Übereinkunft

Siehe auch:
 Zeche Übereinkunft